Traficante ist der Familienname folgender Personen:
 Roberto Traficante (* 1984), italienischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 James Traficant
 Trafficante